Константин Алексеевич Ефименко (, род. 26 июня 1975 года Белая Церковь, Киевская область) — украинский предприниматель, промышленник, политик, Министр транспорта и связи Украины (2010), Первый заместитель Министра инфраструктуры Украины (2010 — 2014). Президент хоккейного клуба Белый Барс (Белая Церковь).

Биография 
Родился в городе Белая Церковь 26 июня 1975 года.

В 1992 году окончил Белоцерковскую школу № 13 с серебряной медалью. В 1997 году с отличием окончил экономический факультет Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Женат, имеет двух дочерей и сына.

Политическая деятельность 
В 2008—2009 годах избирался депутатом Киевского областного совета. Также был членом исполкома Белоцерковского городского совета депутатов.

В период с 11 марта по 9 декабря 2010 года — министр транспорта и связи Украины. После реорганизации соответствующего министерства, в период с 23 декабря 2010 года по 15 апреля 2014 года, занимал должность Первого заместителя Министра инфраструктуры Украины.

В 2015 году баллотировался на пост мэра Белой Церкви, уступив во втором туре с результатом в 39,3 % голосов Геннадию Дыкому.

Карьера 
 1995—1996 — эксперт отдела аналитики страховая компания «Вексель».
 1997—1998 — главный бухгалтер, начальник отдела страховых и финансовых операций, заместитель главы правления страховой компании ОАО «Укргазпромполис».
 1998—2002 — председатель правления страховой компании ОАО «Укргазпромполис».
 2002—2008 — заместитель генерального директора по экономике, директор по научно-технической деятельности, директор по экономике и учетной политики ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины»
 2008—2009 — председатель наблюдательного совета ОАО «Биофарма».
 2009—2010 — директор ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».
 С 2014 — президент фармацевтической компании «Биофарма».
 С 2014 — председатель Совета директоров группы компаний «Tribo».
 С 2017 — CEO компании «Биофарма».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Ефименко Константина Алексеевича в социальной сети Facebook
 Личный профиль Ефименко Константина Алексеевича в социальной сети Facebook
 Агентство GolosUA Досье Константин Ефименко
 Ефименко Константин: фото, биография, досье

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Белой Церкви
Выпускники экономического факультета Киевского университета
Предприниматели Украины
Министры инфраструктуры Украины